Nicki Thiim (ur. 17 kwietnia 1989 roku w Sønderborg) – duński kierowca wyścigowy.

Kariera 
Thiim rozpoczął karierę w wyścigach samochodowych w 2004 roku w Duńskiej Formule Ford, gdzie uplasował się na czwartej pozycji w klasyfikacji generalnej. Rok później w tej samej serii był już czwarty, a sezon później zdobył tytuł mistrzowski. W latach 2007-2008 Duńczyk osiągnął największe sukcesy w SEAT Leon Supercopa Germany, gdzie był odpowiednio piąty i pierwszy. Od 2009 roku Thiim startuje głównie w seriach Porsche. W latach 2009-2012 pnął się w górę w klasyfikacji generalnej Niemieckiego Pucharu Porsche Carrera. Rozpoczynał od piątej i czwartej pozycji, a następnie ukończył sezon na trzeciej lokacie w klasyfikacji końcowej.

W 2011 roku Duńczyk rozpoczął starty w Porsche Supercup. Gdy w pierwszym sezonie startów nie zdobył punktów, w 2012 roku walczył o tytuł mistrza serii, ostatecznie plasując się na trzecim miejscu. W 2013 roku startował z ekipą Attempto Racing. W ciągu dziewięciu wyścigów, w których wystartował, czterokrotnie zwyciężał oraz sześciokrotnie stawał na podium. Uzbierane 140 punktów dało mu tytuł mistrza serii. W 2014 roku jeździł dla austriackiej grupy Lechner Racing Team. Startując od GP Wielkiej Brytanii zdobył 91 pkt. co pozwoliło sklasyfikować go na ósmym miejscu (4 razy na podium, w tym dwa zwycięstwa).

Statystyki

Bibliografia 
 

Urodzeni w 1989
Duńscy kierowcy Porsche Supercup
Kierowcy Formuły Ford
Duńscy kierowcy ADAC GT Masters
Duńscy kierowcy American Le Mans Series
Duńscy kierowcy FIA World Endurance Championship
Duńscy kierowcy 24h Le Mans